Ferula ehrenbergii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Ferula ehrenbergii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
ehrenbergii